Emse steht für:

 Emse (Fluss), Fluss in Thüringen
 Emse, veraltete Bezeichnung für die Ameise
 Emse, umgangssprachliche Bezeichnung für einen Schwingförderer

Siehe auch:
 Emsen